

Бонте — округ у складі Південної провінції
 Бонте — місто, округ Бонте, Південна провінція